El nombre de «Catedral de San Francisco Javier» es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como catedrales en honor al santo llamado Francisco Javier

Advocación 
 San Francisco Javier

Catedrales 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

Catedral de San Francisco Javier, en Adelaida
 Catedral de San Francisco Javier, en Geraldton
 Catedral de San Francisco Javier, en Wollongong

Catedral de San Francisco Javier, en Nassau

Catedral de San Francisco Javier, en Dinajpur

Catedral de San Francisco Javier, en Itaguaí
 Catedral de San Francisco Javier, en Joinville
 Catedral de San Francisco Javier, en Paranatinga
 Catedral de San Francisco Javier, en Registro

Catedral de San Francisco Javier, en Chicoutimi

Catedral de San Francisco Javier, en Bystrica

Catedral de San Francisco Javier, en Green Bay
 Catedral de San Francisco Javier, en Vincennes

Catedral de San Francisco Javier, en Kabankalan

Catedral de San Francisco Javier, en Agartala
 Catedral de San Francisco Javier, en Amravati
 Catedral de San Francisco Javier, en Bangalore
 Catedral de San Francisco Javier, en Kottar
 Catedral de San Francisco Javier, en Palayamkottai

Catedral de San Francisco Javier, en Ambon
 Catedral de San Francisco Javier, en Merauke

Catedral de San Francisco Javier, en Kagoshima
 Catedral de San Francisco Javier, en Oita
 Catedral de San Francisco Javier, en Kioto

Catedral de San Francisco Javier, en Keningau

Catedral de San Francisco Javier, en Hpa-An

Catedral de San Francisco Javier, en Rabaul

Catedral de San Francisco Javier, en Hyderabad

Catedral de San Francisco Javier, en Ayaviri